W Rumunii
 Tătărăști – gmina w okręgu Bacău
 Tătărăști – wieś w okręgu Bacău, w gminie Tătărăști
 Tătărăști – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Burjuc